Mottola bezeichnet:

 Mottola, Gemeinde in Italien
 (5388) Mottola, Asteroid

Mottola ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Mottola (1935–2014), italienischer Geistlicher, Apostolischer Nuntius in Montenegro
 Chad Mottola (* 1971), US-amerikanischer Baseballspieler
 Francesco Mottola (1901–1969), italienischer römisch-katholischer Priester, Seliger
 Greg Mottola (* 1964), US-amerikanischer Filmschaffender
 Tommaso Mottola, italienischer Filmregisseur und Festivalleiter
 Tommy Mottola (* 1949), US-amerikanischer Musiklabelbetreiber
 Tony Mottola (1918–2004), US-amerikanischer Gitarrist

Siehe auch:
 Möttölä